Leidseweg (Utrecht)
Lombok/Leidseweg in Utrecht
Leidseweg (Voorschoten)

Zie ook 
Leidsestraat (doorverwijzing)